Zwarte September (conflict), een conflict tussen Jordanië en Palestijnse organisaties
Zwarte September (organisatie), een Palestijnse terreurgroep